Рот може да се отнася за:
 Хора
 Алвин Рот (р. 1951), американски икономист
 Дейвид Лий Рот (р. 1953), американски музикант
 Ивар Рот (1888-1972), шведски финансист
 Ирмгард фон Рот (1050-1101), германска благородничка
 Йозеф Рот (1894-1939), австрийски писател
 Куно I фон Рот (1015-1086), германски благородник
 Тим Рот (р. 1961), английски актьор
 Улрих Рот (р. 1954), германски музикант
 Филип Рот (р. 1933), американски писател
 Юрген Рот (р. 1945), германски журналист

 Други
 Рот, град в Германия
 Рот (окръг), окръг в Германия